Bundestagswahlkreis 32 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Cloppenburg – Vechta (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Mittelems (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Osnabrück-Land (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Lingen (1976)
 Bundestagswahlkreis Bersenbrück (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Cuxhaven – Hadeln – Wesermünde (1949 bis 1961)